Essequibo – rzeka w Gujanie
 Essequibo – dawna holenderska kolonia w Gujanie